Митрофан:

 Митрофан — мужское имя греческого происхождения («матерью явленный»).

Известные носители 
 Метрофан — афинский архонт
 Метрофан — историк
 Митрофан — архимандрит, духовник Ивана III
 Митрофан (ум. 1223) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Митрофан (ум. 1598) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 Митрофан — епископ Русской церкви, епископ Владимирский и Суздальский.
 Митрофан (ум. 1522) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский.
 Митрофан I (ум. ~ 1326) — патриарх Константинопольский.
 Митрофан II (ум. 1443) — патриарх Константинопольский.
 Митрофан III (1520 — 9 августа 1580) — патриарх Константинопольский.
 Митрофан Воронежский (1623—1703) — святитель, прославлен в 1832 году.
 Митрофан Китайский (1855—1900) — священник Русской духовной миссии в Пекине, священномученик.
 Митрофан Критопулос (ок. 1589—1639) — патриарх Александрийский (сентябрь 1636 — 20 мая 1639), монах, богослов.
 Митрофан (Абрамов) (1876—1944) — епископ Сербской православной церкви.
 Митрофан (Афонский) (1861—1920) — епископ Русской православной церкви, епископ Подольский и Брацлавский.
 Митрофан (Баданин) (род. 1953) — епископ Русской православной церкви, епископ Североморский и Умбский.
 Митрофан (Бан) (1841—1920) — епископ Сербской православной церкви.
 Митрофан (Вицинский) (1807—1887) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Донской и Новочеркасский.
 Митрофан (Гринёв) (1873—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Арзамасский.
 Митрофан (Гутовский) (1897—1959) — епископ Русской православной церкви, епископ Куйбышевский и Сызранский.
 Митрофан (Загорский) (1844—1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии.
 Митрофан (Землянский) (1863—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Елецкий, викарий Орловской епархии, духовный писатель.
 Митрофан (Зноско-Боровский) (1909—2002) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Бостонский, викарий Восточно-Американской епархии, богослов.
 Митрофан (Кванин) (1875—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Митрофан (Кодич) (род. 1951) — епископ Сербской православной церкви, епископ Восточно-Американский.
 Митрофан (Краснопольский) (1869—1919) — архиепископ Астраханский.
 Митрофан (Невский) (XIX век—1899) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский, епископ Орловский и Севский.
 Митрофан (Никитин) (род. 1976) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Митрофан (Осяк) (род. 1972) — архиерей Русской православной церкви, епископ Гатчинский и Лужский, наместник Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря.
 Митрофан (Поликарпов) (1871—1934) — епископ Русской православной церкви, епископ Бакинский и Прикаспийский.
 Митрофан (Раич) (1873—1930) — епископ Сербской православной церкви, епископ Браничевский.
 Митрофан (Русинов) (1881—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский.
 Митрофан (Симашкевич) (1845 — ок. 1930) — деятель григорианского раскола, епископ Русской православной церкви, митрополит Донской и Новочеркасский, духовный писатель, магистр богословия.
 Митрофан (Слотвинский) (ум. 1752) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Митрофан (Флоринский) (1829—1895) — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель.
 Митрофан (Шевич) (1854—1918) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.
 Митрофан (Юрчук) (1962—2021) — архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами Украинской православной церкви.
 Митрофан (Ярославцев) (1884—1954) — архимандрит Русской православной церкви, священник и настоятель русских православных храмов в Марокко.

См. также 
 Митрофания (Розен) (1825—1899) — баронесса, деятель Русской православной церкви.
 «Митрофан» — песня из репертуара Филиппа Киркорова.